Lindhorst steht für:
 Lindhorst, Gemeinde im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Lindhorst (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Lindhorst (Colbitz), Ortsteil der Gemeinde Colbitz, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Lindhorst (Diesdorf), ehemalige Gemeinde auf dem Gebiet des Fleckens Diesdorf im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Lindhorst (Joachimsthal), Wohnplatz der Stadt Joachimsthal, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Lindhorst (Seevetal), Ortsteil der Gemeinde Seevetal, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Lindhorst (Uckerland), Gemeindeteil der Gemeinde Uckerland, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Personen:
 Albert Lindhorst (1871–1938), deutscher Architekt
 Felix Lindhorst (1867–1955), deutscher Architekt
 Friedrich Lindhorst (1867–1950), deutscher Tierarzt
 Konstantin Lindhorst (* 1981), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Sven Lindhorst-Emme (* 1978), deutscher Grafikdesigner und Hochschullehrer
 Thisbe Lindhorst (* 1962), deutsche Chemikerin
 Willi Lindhorst (* 1941), deutscher Politiker (CDU)

Unternehmen:
 Lindhorst-Gruppe, deutsche Unternehmensgruppe
Siehe auch:
 Archivarius Lindhorst, Figur bei E.T.A. Hoffmann
 Linthorst